|-
| 124601 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124602 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124603 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124604 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124605 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124606 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124607 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124608 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124609 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124610 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124611 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124612 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124613 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124614 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124615 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124616 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124617 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124618 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124619 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124620 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124621 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124622 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124623 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124624 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124625 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124626 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124627 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124628 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124629 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124630 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124631 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124632 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124633 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124634 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124635 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124636 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124637 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124638 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124639 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124640 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124641 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124642 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124643 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124644 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124645 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124646 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124647 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124648 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124649 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124650 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124651 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124652 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124653 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124654 - ||  || 16 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124655 - ||  || 19 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124656 - ||  || 19 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124657 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124658 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124659 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124660 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124661 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124662 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124663 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124664 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124665 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124666 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124667 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124668 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124669 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124670 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124671 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124672 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124673 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124674 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124675 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124676 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124677 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124678 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124679 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124680 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124681 - ||  || 18 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124682 - ||  || 18 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124683 - ||  || 20 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124684 - ||  || 20 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124685 - ||  || 18 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124686 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124687 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124688 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124689 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124690 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124691 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124692 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124693 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124694 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124695 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124696 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124697 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124698 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124699 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124700 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-